Натуральне число 1648
 1648 рік до нашої ери
 1648 рік нашої ери